Jiangxi Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Jiangxi Women’s Tennis Open rozgrywany w dniach 9–15 września 2019 roku w Nanchangu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w Chinach